Аланд, або Алянд — власна назва.

Топоніми

Аланд — німецька назва річки Аланде.
 Аланд — німецька назва села Аланде.

Аланд (Саксонія-Ангальт)

Аландські острови
 Аланд (острів)

 Аланд Курт (1915—1994) — німецький євангелічний богослов, екзегет, фахівець з церковної історії і текстології Нового Завіту, професор Вестфальського університету імені Вільгельма в Мюнстері.
 Аланд Роман Робертович (1928—1978) — капітан риболовецького судна, Герой Соціалістичної Праці.